Imao bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Imao (Han)

Imao ist der Vorname folgender Personen:
 Hirano Imao (1900–1986), japanischer Dichter

Imao ist der Familienname folgender Personen:
 Imao Keinen (1845–1924), japanischer Maler

Imao ist die Kurzform für:
 In my arrogant opinion (engl., "nach meiner arroganten Ansicht")

Abkürzung